Hoggart ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Hoggart (1918–2014), britischer Kultursoziologe und Hochschullehrer
 Simon Hoggart (1946–2014), britischer Journalist und Radiomoderator